Patu – comune del Brasile, nello stato del Rio Grande do Norte
Patù – comune italiano, in Provincia di Lecce
Patu – genere di ragni
Patu – arma Māori
Serena Patu – calciatrice italiana